

Еджмонт — місто, штат Південна Дакота
 Еджмонт — переписна місцевість, штат Меріленд
 Еджмонт — переписна місцевість, штат Нью-Йорк